Эстер Леонора Кленч (; 1867—1938) — канадская скрипачка конца XIX и начала XX века, основательница Квартета Норы Кленч.

Биография 
Нора Кленч родилась в семье юриста в городе Сент-Марис (близ Стратфорда, Онтарио). До 15 лет училась при монастыре сестер Лорето в Гамильтоне, после чего поступила в Лейпцигскую консерваторию. Её учителем там был российский скрипач Адольф Бродский.

Окончив консерваторию с высшим отличием, Кленч возвращается на Американский континент, где становится первой скрипкой оркестра в Буффало. В 1891 году она снова появляется в Европе, где дает несколько концертов и берет уроки у Эжена Изаи. В 1892 году она перебирается в Лондон и выступает в Осборн-хаусе перед королевой Викторией, и та под впечатлением от её игры дарит ей брошь с бриллиантами и рубинами. Кленч выступала также перед кайзером Вильгельмом. В отзыве на выступления Кленч в Лондоне The Times пишет: «Её тон превосходен, её техника прекрасна», а позже, в 1899 году, «её исполнение входит в число лучших, когда-либо звучавших в Лондоне». Венгерский виртуоз Эде Ременьи в эти годы предрекал, что она прославит Канаду в музыкальном мире.

В 1893 году Нора Кленч выступает с гастролями у себя на родине, в Канаде, а в 1898 году гастролирует с Эммой Альбани в Южной Африке и Австралии. В 1904 году она создает Квартет Норы Кленч, полностью состоящий из исполнительниц-женщин и исполнявший, по словам канадского историка искусства Ларри Пфаффа, самую авангардную музыку в Лондоне этого времени. Наряду со стандартным репертуаром квартет исполняет новые произведения, в частности, в 1907 году став первым коллективом, исполнившим ре-минорный квартет Регера.

Кленч также занималась живописью, и её картины пользовались популярностью. Ради занятий живописью она даже перебралась в 1900 году из Лондона в Париж, на это время оставив музыку, однако впоследствии возобновив выступления. В 1908 году она вышла замуж за уроженца Австралии, художника Артура Стритона, с которым была знакома с 1899 года. После этого она оставила занятия музыкой, в 1911 году родила Стритону единственного сына, получившего имя Чарльз Людвиг Оливер, и в 1924 году уехала с мужем из Англии в Австралию. Она скончалась в Тураке (штат Виктория) в 1938 году, через год после того, как её муж был возведен в рыцарское звание.

Примечания

Ссылки 
 Sharyn Lea Hall. Nora Clench  (The Canadian Encyclopedia)
 Henry James Morgan. Miss Clench. Types of Canadian women and of women who are or have been connected with Canada, Vol. 1. Toronto: W. Briggs, 1905. P. 56.
Выпускники вузов Германии